Dubler – osoba zastępująca aktora
 Dubler oczu
 Dubler – powieść Roberta A. Heinleina z 1956
 Dubler – powieść Mirosława P. Jabłońskiego z 1991
 Dubler – powieść Davida Nichollsa z 2009

Zobacz też 
 Dublerzy
 Dublet